

Geografia
 Figueira – comune del Brasile nello Stato del Paraná
 Figueira – freguesia del Portogallo nel comune di Lamego
 Figueira – villaggio del Capo Verde nell'isola di Maio

Persone
 Edgar Carvalho Figueira Marcelino – calciatore portoghese
 Fernando Figueira, noto come Mastiksoul – disc jockey, produttore discografico e remixer portoghese
 Guillem Figueira – menestrello e trovatore linguadociano
 Josefa de Ayala Figueira, nota come Josefa de Óbidos – pittrice portoghese 
 Maria Luisa Figueira – psichiatra e accademica portoghese
 Martín Alejandro Fernández Figueira – calciatore uruguaiano
 Miguel Figueira – calciatore brasiliano
 Pablo Jesús Camacho Figueira – calciatore venezuelano